ELC est un sigle qui peut désigner :
 Egyptian Labour Corps, formation de travailleurs égyptiens au service de l’Armée britannique pendant la Première Guerre mondiale ;
 Engin léger de combat, prototype de char français des années 1950 ;
 ExPRESS Logistics Carrier, un élément de la station spatiale internationale.